Lípa v Dolní Řasnici je označení pro památné stromy, které rostly v této obci na severu České republiky, ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje:

 Lípa v Dolní Řasnici (u domu číslo 24) – někdejší památný strom u domu číslo evidenční 24
 Lípa v Dolní Řasnici (u domu číslo 149) – původní památný strom na pozemku parcelní číslo 979/2 u domu číslo popisné 149
 Lípa v Dolní Řasnici (u domu číslo 63) – v databázi památných stromů vedené Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky chybně identifikovaný strom u domu číslo 149

Dolní Řasnice